

События 

 Брак Гизелы, кузины Генриха II, и графа Конрада Вормского (будущего императора Конрада II).
 Война Польши с Германией.
 Махмуд Газневи захватил Хорасан. Покорение им Хорезма.
 22 июня — сражение при Бари. Мело проиграл бой и бежал на север.

События без точных дат 
 Май — Мело Барийский нанёс удар по греческим территориям в Апулии.
 Лето — в Киеве произошёл сильнейший пожар обратившей большую часть города в пепел.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1017 году
 28 октября — Генрих III, император Священной Римской империи.
 Чжоу Дуньи, китайский философ и литератор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1017 году
 5 января — Фридрих I фон Веттин, граф Айленбурга.
 5 февраля — Санчо Гарсия, граф Кастилии.
 8 сентября — Рамон Боррель I, граф Барселоны.

См. также

Примечания